или Семинанье — японская манга, созданная Ясухиро Имагавой, иллюстрированная Адзусой Кунихирой, по которой был снят аниме-сериал. Манга впервые публиковалась компанией Akita Shoten и выходила в еженедельном журнале Weekly Shōnen Champion с 8 ноября 2001 года. Через год на основе сюжет манги был выпущен сериал, 25 серий которого транслировались по каналу TV Tokyo с 10 января по 27 июня 2002 года. Позже на DVD была выпущена новогодняя бонусная серия. По сюжету манги и сериала главная героиня Нана разделяется на 7 одинаковых девочек. Каждый «дубль» — это отражение индивидуального качества настоящей Наны. Кроме того, каждую Нану озвучивают разные сэйю.

Сюжет манги 
Отец Наны возвращается из поездки и дарит Нане кристалл, который купил у местной цыганки. Однако отец предупреждает, что, по словам цыганки, кристалл нельзя оставлять под лунным светом. Однако Нана специально на ночь оставляет кристалл под окном и на следующее утро просыпается и видит шесть других Нан в своей кровати.

Смирившись с ситуацией, Нана продолжала как обычно ходить в школу, а другие Наны оставались дома. Однако они быстро начинают протестовать против данного подхода и шантажом вынуждают директора позволить ходить им в школу, причём в тот же класс, что и Нана. В результате одноклассники запутываются, кого конкретно называть Наной, и все получают новые имена — псевдонимы.

Сюжет аниме 
Дед Наны, будучи ребёнком, увидел радугу и был очарован её красотой. Он мечтал заключить радугу в кристаллическую форму и начал разрабатывать разные механизмы и изобретения. Однажды дед нашёл правильный способ заключить радугу в кристалл. Так нужно было разделить 7 цветов в специальной микроволновке для кристаллизации. Для выполнения данного процесса требовалось некоторое время, но Нана хотела испечь шоколадный торт для Юити и открыла микроволновку до завершения процесса. Нана моментально разделяется на 7 одинаковых девочек, каждая которая является физическим воплощением индивидуальных качеств Наны: спортсменка Нана, умная Нана, сварливая Нана, кокетка Нана, весёлая Нана и соня Нана. Дубли оригинальной Наны имеют те же воспоминания, что и она, и также все влюблены в Юити. В начале их ход мыслей и слова были абсолютно синхронизированными. 6 Нан образовались из кристаллов, которые положил дедушка в микроволновку. Они обладают сверхчеловеческими способностями, такими как полёт, супер-сила, огромная скорость и другое. А также Наны способны перевоплощаться в особых костюмах «Нана Рейнджерс» разных цветов радуги. Дубли Наны начинают выполнять роль миротворцев.

Позже выясняется, что если кристаллы снова не интегрировать в течение года, то Наны исчезнут и снова превратятся в обыкновенные кристаллы. Позже появляется восьмая Нана, которая является тёмным воплощением.

Список персонажей 
 — главная героиня и настоящая Нана. Очень застенчивая и робкая, влюблена в мальчика из своего класса — Юити, но боится подойти к нему и признаться в своих чувствах. Также у Юити есть ещё 3 девушки, которые борются за его сердце, они насмехаются и унижают Нану. Её называют оригинальным именем Нана и её цвет синий.
 Сэйю: Нана Мидзуки

 — вспыльчивая Нана. Очень легко выходит из себя и ведёт себя как сорванец. Любит напарываться на драки. Её цвет — красный.
 Сэйю: Момомори Сумомо

 — спокойная Нана. Она непринуждённая и принимает беззаботный подход к жизни, даже осознавая, что её жизнь подойдёт к концу. Говорит детским голосом. Её цвет — оранжевый.
 Сэйю: Мадока Акита

 — весёлая Нана. Она всегда пребывает в хорошем настроении. Обожает фильмы комедийной тематики. Её цвет — жёлтый.
 Сэйю: Май Асаки

 — грустная Нана. Она любит видеоигры. Очень ранимая, до такой степени, что даже самая мелкая проблема может довести её до истерики. Когда она плачет, то может испускать мощные звуковые волны. Её цвет — салатовый.
 Сэйю: Юкари Фукуй

 — интеллигентная Нана. Самая умная и упрямая. Очень любит читать книги и мангу. В течение сериала читает книгу «Отверженные». Её цвет — зелёный.
 Сэйю: Май Накахара

 — кокетливая Нана. Таинственная девушка, которая любит флиртовать. У неё более женственное телосложение, чем у других Нан. Использовала свой кристалл, чтобы гипнотизировать людей. В конечном счёте попала сама под гипноз, когда обучала Нану. Её цвет — сиреневый.
 Сэйю: Каори Надзука

 — тёмная Нана. Она впервые появляется в новый год. Как и остальные Наны, Яманана тоже желает добиться успеха, но делает это самыми грязными методами, устраивая саботажи. Она сильнее всех взятых вместе Нан, может гипнотизировать людей без кристалла. Имеет белые волосы, заострённые уши и изогнутые рога на шлеме. Для преобразования не использует супер-костюм.

 — давняя и самая близкая подруга Наны, всегда поддерживает её. Родители Хитоми держат собственный ресторан, где Нана и Хитоми проводят ежегодные праздники. Хитоми знает Нану с ног до головы и порой даже лучше, чем сама Нана. Так, например, она единственная различает с лёгкостью дублей Наны. Обычно носит очки, но без них выглядит совершенно по-другому, что даёт ей возможность маскироваться.
 Сэйю: Мию Мацуки

 — мальчик, в которого влюбилась Нана. Он очень умный. Нана, когда следует за ним, то боится показаться ему на глаза и прячется за людьми. Очень добрый, открытый и относится к Нане как к другу. Не обращает внимание на других девушек, которые влюблены в него. В конце концов узнаёт, что Нана влюблена в него.
 Сэйю: Акира Исида

 — вице-директор школы, где учится Нана. Сталкивал Нану с другими школьниками, как позже выяснялось, для их собственного блага. В трудных ситуациях приходит на защиту. Раньше упорно трудился, чтобы стать одним из лучших студентов.

 — консультант Наны, помогает студентам при возможности. Но порой расходится и начинает грубить. Хитоми влюблена в него, так как он однажды прикрыл её курткой во время Рождества.

 — три девочки из того же класса, что и Нана. Раньше дразнили и мучили её, но скоро увидели, как Нана усердно работает, чтобы попасть в школу отличников и стали поддерживать её. У троицы самые плохие отметки в классе, но они тоже мечтают попасть в класс отличников. Хаясиба — лидер группы и бывшая подруга детства Наны, очень талантливый японский танцор, Когараси — скрытна девушка, которая любит хвастаться, и Моринума, которая оказывается доброй и отзывчивой. Хаясиба решила избрать японские танцы в качестве профессии и обещала деду стать танцовщицей майко. Моринума пошла в школу медсестёр, Когараси поступила в специальную школу, чтобы стать сэйю и озвучивать персонажей аниме.

 — три девочки из того же класса, что и Нана. Раньше дразнили и мучили её, но скоро увидели, как Нана усердно работает, чтобы попасть в школу отличников и стали поддерживать её. У троицы самые плохие отметки в классе, но они тоже мечтают попасть в класс отличников. Хаясиба — лидер группы и бывшая подруга детства Наны, очень талантливый японский танцор, Когараси — скрытна девушка, которая любит хвастаться, и Моринума, которая оказывается доброй и отзывчивой. Хаясиба решила избрать японские танцы в качестве профессии и обещала деду стать танцовщицей майко. Моринума пошла в школу медсестёр, Когараси поступила в специальную школу, чтобы стать сэйю и озвучивать персонажей аниме.

 — три девочки из того же класса, что и Нана. Раньше дразнили и мучили её, но скоро увидели, как Нана усердно работает, чтобы попасть в школу отличников и стали поддерживать её. У троицы самые плохие отметки в классе, но они тоже мечтают попасть в класс отличников. Хаясиба — лидер группы и бывшая подруга детства Наны, очень талантливый японский танцор, Когараси — скрытна девушка, которая любит хвастаться, и Моринума, которая оказывается доброй и отзывчивой. Хаясиба решила избрать японские танцы в качестве профессии и обещала деду стать танцовщицей майко. Моринума пошла в школу медсестёр, Когараси поступила в специальную школу, чтобы стать сэйю и озвучивать персонажей аниме.

 — подруга детства Юити и явная соперница Наны. Как и Нана, трудится, чтобы попасть в элитную школу, где учится Юити. Она демонстрирует открытую неприязнь к Нане, за что заслуживает презрительное отношение со стороны троицы в защиту Наны. Цукиэ трудится лишь для того, чтобы быть рядом с Юити. Она любит искусство, но её родители стали врачами, и она тоже по традиции будет изучать медицину и поступит в университет. Когда дружится с Наной, решает полностью посвятить себя искусству.

 — дедушка Наны. Он много лет разрабатывал метод, чтобы заключить радугу в кристалл, и мало времени уделял Нане. Очень любит внучку и опасается, что неудачный эксперимент, который произошёл внезапным вмешательством Наны, будет иметь тяжёлые последствия. Многие его эксперименты кончались неудачей, в том числе и попытки рекомбинирования Нан.

 — мама Наны, живёт и работает в Сан-Франциско. Очень любит Нану и надеется, что она сможет в дальнейшем устроить себе жизнь.
 Сэйю: Суми Симамото

 — отец Наны. Он также живёт в Сан-Франциско. Любит Нану всем сердцем, более сентиментален, чем его жена. Когда понимает, что Нана хочет остаться с дедушкой в Котомати, то не принуждает её менять решение.

 — девочка из Сан-Франциско. Мать Наны отправляет её в Японию, чтобы та обучала Нану английскому. Но на самом деле очень ленивая и её главной целью является найти мальчика и признаться ему в своих чувствах. Она узнаёт тайну про остальных Нан, но обещает держать это в секрете.

Список серий аниме

Примечания

Ссылки 
 Семь из семи на сайте GENCO
 Семь из семи на сайте OB Planning
 Семь из семи на сайте Starchild